Rumsmalvesläktet (Anisodontea) eller Rumsmalvor  är ett växtsläkte i familjen malvaväxter med 19 arter från Afrika. En art, rumsmalva (A. capensis), odlas som krukväxt i Sverige.

Egenskaper
Arter inom släktet har vanligtvis tandade blad med tre eller fem handflikar. De har vanligtvis också blommor med ludna foderblad, en fembladig krona strimmad från mitten och i rosa till magenta färg, och stam med prickar i mörk färg.

Odling
Arter inom släktet klassas som halvtåliga. De trivs i svalt tempererade klimat och används som sommarblommor i milda kustområden där de kan odlas som kantväxter. För flera arter bör fröna sås på våren. Halvhärdade sticklingar ska tas på sommaren men behöver varm jord. De klarar sig bäst i lerbaserad sandig kompost och placerade i full sol.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 
Lord, Tony; Flora : The Gardener's Bible, Cassell (London), 2003
http://www.homolaicus.com/scienza/erbario/utility/botanica_sistematica/hypertext/0110.htm#000000 Botanica Sistematica

Externa länkar
Svensk Kulturväxtdatabas

Malvaväxter